Il doppio  del Knoxville Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest e Izak van der Merwe erano i detetntori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale.

Steve Johnson e Austin Krajicek hanno battuto in finale Adam Hubble e Frederik Nielsen 3–6, 6–4, [13–11] in the final.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)

  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (quarti di finale)
  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (dq)

Tabellone

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2011